Une encoche est une petite entaille faite dans une pièce (en bois, métal, pierre...) pouvant servir de repère ou à accrocher et éviter le glissement d'une autre pièce. En ancien français c'était appelé une « coche ». Le mot est utilisé dans de nombreux domaines.

Industrie lithique (préhistoire) 
En industrie lithique, une pièce à encoche est un outil en pierre portant une encoche plus ou moins marquée, obtenue à partir d'une cassure de la pierre. Plusieurs techniques peuvent être utilisées pour obtenir cette forme (technique clactonienne, etc.). Noter que toutes les pièces portant des encoches ne sont pas nécessairement classées comme « pièces à encoches » - par exemple les denticulés, qui présentent une série d'encoches formant des "dents de scie".

Usage moderne 
 Outillage
Dans l'outillage moderne, une encoche peut désigner un évidement pratiqué dans une armature magnétique pour y loger les conducteurs d'un enroulement. Nombre d'outils portent des encoches (mandrins, etc).

 Tir à l'arc
Une encoche était pratiquée au bout du fût des flèches pour les empêcher de glisser de sur la corde de l’arc. Les flèches modernes sont munies d'une coche, pièce portant une encoche.

 Imprimerie
En imprimerie, une encoche est une découpe pratiquée dans la tranche d'un livre, servant à faciliter la recherche d'un renseignement.

 Typographie
En typographie, une encoche est l'entaille pratiquée lors du crénage sur les lettres dont le dessin déborde sur les lettres voisines (par exemple sur le "f"), pour diminuer l’espace entre des paires de lettres spécifiques afin d'obtenir le même espacement entre tous les caractères.
Ne pas confondre avec une coche : ✓, qui a (en deux dimensions) la même forme qu'une encoche (en trois dimensions).

 Anatomie
L'encoche de Malgaigne est une dépression située sur la face postéro-supérieure de la tête de l'humérus. C'est une pathologie si elle est visible de face en rotation externe.

Voir aussi 
 Encoche de sécurité Kensington
 Encoches ou crans sur plan-film
 Encochage
 Flûte au Paléolithique#Flûte à encoche
 Coche (typographie)

Références 

Outil paléolithique
Forme de pièce